Zukići steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Kalesija, Kanton Tuzla, Bosnien und Herzegowina
 eine Ortschaft in der Gemeinde Konjic, Kanton Herzegowina-Neretva, Bosnien und Herzegowina
 eine Ortschaft in der Gemeinde Živinice, Kanton Tuzla, Bosnien und Herzegowina